

Cinema e televisione 
 Estranei nella notte (Strangers in the Night) – film del 1944 diretto da Anthony Mann
 Strangers in the Night – film del 1966 diretto da Lauro Pacheco

Musica 
 Strangers in the Night – album di Frank Sinatra del 1966
 Strangers in the Night – album degli UFO del 1979
 Strangers in the Night – album di Peter Baumann del 1983
 Strangers in the Night/No Place to Run – raccolta degli UFO del 2012
 Strangers in the Night – canzone scritta da Bert Kaempfert (musica), Charles Singleton ed Eddie Snyder (testo), incisa da Frank Sinatra come singolo nel 1966
 747 (Strangers in the Night) – singolo dei Saxon del 1980